Голышин
 Голышин — село в Польше в сельской гмине Скала Краковского повята Малопольского воеводства.
 Голышин, Николай Михайлович (1930—2001) — советский и российский биохимик.